Palmyra kan syfta på följande platser:

Australien 

 Palmyra (del av en befolkad plats), Western Australia, Melville,

Brasilien 

 Santos Dumont (ort), Minas Gerais,

Syrien 

 Palmyra, fornlämning, Homs,

USA 

 Palmyra (ort i USA, Illinois, Macoupin County), 
 Palmyra, Indiana, Harrison County, 
 Palmyra, Missouri, countyhuvudort, Marion County, 
 Palmyra, Virginia, countyhuvudort, Fluvanna County, 
 Palmyra (ort i USA, Illinois, Lee County), 
 Palmyra, Maine, Somerset County, 
 Palmyra, Nebraska, Otoe County, 
 Palmyra, New Jersey, Burlington County, 
 Palmyra, New York, Wayne County, 
 Palmyra, Pennsylvania, ort, Lebanon County, 
 Palmyra, Wisconsin, Jefferson County, 
 Palmyra, Utah, Utah County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar